

Луговська сільська рада — сільське поселення, Зональний район, Алтайський край
 Луговська сільська рада — сільське поселення, Тальменський район, Алтайський край